Список видів роду ковила:

Список, який містить 329 визнаних видів роду Ковила (Stipa) з родини тонконогових (Poaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

В кінці списку наведені невизнані, або відсутні в списку «The Plant List» види роду Stipa, що зустрічаються в україномовних авторитетних джерелах.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Z

Невизнані види

Примітки

Посилання 

 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Stipa&commonname= 
 Stipa на сайті «International Plant Names Index»  
 Stipa на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Stipa&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 Список видів роду Stipa на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540871 

 
Ковила
Ковила